Кенеди (Kenedy) — фамилия и топоним Техаса (США).

Топонимы Техаса (США)
 Кенеди — округ.
  — город.

Фамилия
 Кенеди (род. 1996) — бразильский футболист.
 Кенеди, Даниэл (род. 1974) — португальский футболист.
 Кенеди, Кайла (род. 2003) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания.
  (1818—1895) — южно-техасский бизнесмен, в честь которого названы округ и город.